Эферинген () — деревня в Германии, в земле Саксония-Анхальт. Входит в состав города Эбисфельде-Веферлинген района Бёрде. 

Население составляет 184 человека (на 31 декабря 2006 года). Занимает площадь 6,26 км².

До 31 августа 2010 года Эферинген имела статус общины (коммуны). 1 сентября 2010 года вошла в состав города Эбисфельде-Веферлинген. Последним бургомистром общины был Герд Шютте.

Примечания

Ссылки
 Gemeindeverzeichnis von 1910 (нем.)

Города Саксонии-Анхальт